Заводов — фамилия. 

Известные носители:
 Заводов, Константин Фёдорович (1928—?) — фрезеровщик, Герой Социалистического Труда. 
 Заводов, Николай Иосифович (1896—1938) — советский политический и государственный деятель, секретарь ЦИК Автономной Карельской ССР (1933—1935).
 Заводов, Роман Валентинович (род. 1965) — советский, казахстанский и российский хоккеист.